Číslo 322 může být:

 322 – rok
 322 př. n. l. – rok
 322 (číslo)
 322 (film)